Bāsawul är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Nangarhar, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Kabul. Bāsawul ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bāsawul är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Mādī Kats Ghar,  meter över havet,  kilometer norr om Bāsawul. Runt Bāsawul är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Omgivningarna runt Bāsawul är i huvudsak ett öppet busklandskap.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Nangarhar (provins)